Макграт, Джеймс:
 Макграт, Джеймс Алоисиус (род. 1932—2017) — канадский государственный деятель. 
 Макграт, Джеймс Франк (род. 1972) — британский религиовед и библеист.